Ольгопільська сільська рада — Вінницька область, Чечельницький район
 Ольгопільська сільська рада — Миколаївська область, Єланецький район